Аргирос (; ):

 Аргирос, Джордж (род. 1937) — американский девелопер, филантроп и дипломат.
 Аргирос, Исаак (1300/1310—ок. 1375) — византийский математик, астроном и богослов.
 Аргирос, Константинос (род. 1986) — греческий певец.
 Аргирос, Спиридон-Иоаннис (в монашестве Димитрий; род. 1958) — митрополит Элладской православной церкви.
 Аргирос, Умвертос (1882—1963) — греческий художник.